Чорний трикутник () — символ, який за часів націонал-соціалізму використовувався для ідентифікації в концтаборах осіб з асоціальною поведінкою.
Чорний трикутник () — радянський трисерійний телевізійний художній фільм 1981 року, режисера Тарасова Сергія Сергійовича. Історичний детектив.